Nectoux ist der Familienname folgender Personen:

 Hippolyte Nectoux (1759–1836), französischer Biologe und Botaniker
 Jean-Michel Nectoux (* 1946), französischer Musikwissenschaftler